«Кремлёвские та́йны XVI века» — художественный фильм Бориса Бланка по мотивам трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного».

Сюжет 

Весна 1584 года. Волхвы предсказывают смерть царя Иоанна Грозного в течение суток. Враждующие между собой бояре готовы объединиться против Бориса Годунова. Иван Грозный не доверяет никому и третирует царевича. Царский двор приходит в смятение. И без того вольные нравы становятся вовсе разнузданными.

В ролях 

 Алексей Жарков — царь Иван Грозный
 Богдан Ступка — Борис Годунов
 Алексей Серебряков — царевич Фёдор
 Владимир Стеклов — шут
 Юрий Стосков
 Михаил Янушкевич — Михаил Нагой
 Витаутас Паукште — думный боярин
 Ольга Богачёва — Мария Нагая
 Геннадий Матвеев — эпизод
 Михаил Езепов — Голицын
 Михаил Жигалов
 Игорь Класс
 Алексей Локтев
 Виктор Раков — молодой волхв
 Леонид Сатановский
 Александр Сирин — князь Пётр Ильич
 Александр Яковлев — Михайло Битяговский

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Виктор Мережко
 Режиссёр: Борис Бланк
 Оператор: Мария Соловьёва
 Художник: Стален Волков
 Композитор: Юрий Саульский
 Звукооператоры:
 Олег Зильберштейн
 Аскэр Милькис

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1991 года
Фильмы об Иване Грозном
Фильмы о Борисе Годунове
Исторические фильмы СССР
Экранизации произведений А. К. Толстого
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях